Bogar (550 à 300 av. J.-C.) philosophe indien 
 Pál Bogár (1927-2012), joueur hongrois de basket-ball
 Tim Bogar (né en 1961), joueur de baseball américain